Corneliussen ist der Nachname verschiedener Personen:

 Anders Corneliussen (1785–1785), norwegischer Politiker
 Andreas Martin Corneliussen (1852–1916), norwegischer Theologe und Autor
 Elias Corneliussen (1881–1951), norwegischer Konteradmiral und Abwehrchef 
 Jeanna Corneliussen (1857–1940), norwegische Missionarin und Angehörige der Heilsarmee
 Jørgen Corneliussen (* 1971), norwegischer Bodybuilder und Kick-Boxer 
 Margarete Corneliussen (1914–1990), norwegische Widerstandskämpferin
 Oluf Aabel Corneliussen (1697–1768), norwegischer Mineraloge
 Per Corneliussen, norwegischer Badmintonspieler
 Stephanie Corneliussen (* 1987), dänische Fernseh- und Filmschauspielerin sowie Model
 Søren Corneliussen (1940), dänischer Athlet
 Thomas Corneliussen (* 1972), dänischer Schauspieler
 Torleiv Corneliussen (1890–1975), norwegischer Segler
 Paul Corneliussen Paus (1697–1768), norwegischer Jurist

Corneliussen ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Mount Corneliussen, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik

Siehe auch:
 Cornelius
 Cornelissen
 Corneliusson
 Korneliussen